

Patronyme 

 Brahim Abdeslam (1984-2015), un terroriste français ;
 Chérif Abdeslam (né en 1978), joueur de football algérien ;
 Mohamed Ben-Abdeslam (), un érudit musulman d'Afrique du Nord ;
 Salah Abdeslam (1989-), un terroriste djihadiste français.

Prénom

Voir aussi 
  Abdus Salam
 Abdeslam Ben Mchich Alami (عبد السلام بن مشيش العلمي) (1163 - 1228), un saint soufi

Homonymie de patronyme